

Акбай — село, Аральський район, Кизилординська область
 Акбай — село, Сайрамський район, Туркестанська область